Натуральне число 1815
 1815 рік до нашої ери
 1815 рік нашої ери